н-Бутиллитий (BuLi) — химическое соединение с формулой C4H9Li. Металлоорганическое соединение, производное н-бутана, в котором атом водорода одной из метильных групп замещен на литий. В чистом виде — бесцветная вязкая жидкость. Широко используется в химической практике в виде растворов различной концентрации в алканах (гексане, пентане), в которых он существует в виде олигомеров.

Получение 
Обычным методом получения н-бутиллития является взаимодействие бутилбромида или бутилхлорида с металлическим литием.

 

Литий, используемый в этой реакции, как правило, содержит 1-3 % натрия.

Применение 
Широко используется для литирования (введения атома лития) органических соединений в органическом синтезе, что возможно благодаря очень низкой кислотности бутана. По химическим реакциям с полярными группами напоминает реактивы Гриньяра.

Литература 
 Т. В. Талалаева, К. А. Кочешков Методы элементоорганической химии. Кн. 1 Литий, натрий, калий, рубидий, цезий. М., Наука 1971

Примечания 

Литийорганические соединения